LGK steht für:
 Flughafen Langkawi (IATA-Code), malaysischer Flughafen
 Bahnhof Güterglück (DS100-Code), deutscher Bahnhof

Abkürzung